Эрве Ле Теллье (; 21 апреля 1957 года, Париж) — французский писатель и лингвист, член международной литературной группы УЛИПО, её четвёртый президент. Среди других известных членов группы — Раймон Кено, Жорж Перек, Итало Кальвино, Жак Рубо, Жан Лескюр и Гарри Мэтьюз.

Ле Теллье получил Гонкуровскую премию 2020 года за роман «Аномалия», став первым членом УЛИПО — лауреатом этой премии.

Биография 
Ле Теллье родился в Париже. Начал свою карьеру в качестве научного журналиста; в 1992 году присоединился к группе УЛИПО. Как автор, он привлёк к себе внимание в 1998 году после публикации во Франции его книги Les amnésiques n’ont rien vécu d’inoubliable — сборника из тысячи коротких предложений, начинающихся фразой «Je pense que» (Я думаю, что …).

В 2002 году Ле Теллье стал ежедневным автором коротких сатирических сообщений под названием «Papier de verre» («стеклянная бумага») на веб-сайте газеты Le Monde. Вместе с Фредериком Пажем и другими он основал «Ассоциацию друзей », чтобы продвигать этого вымышленного философа и его учение «ботулизм».

Одной из его публикаций является Esthétique de l’Oulipo («Эстетика Улипо», 2006) — очень личный взгляд на литературу формальных ограничений.

Семь книг Ле Теллье переведены на английский язык. Права на перевод романа «Аномалия» за год купили 40 стран, он переведён и на русский язык.

Опубликованные книги 
 Sonates de bar, 1991
 Le Voleur de nostalgie, 1992
 La Disparition de Perek, 1997
 Les amnésiques n’ont rien vécu d’inoubliable, 1998
 Inukshuk, 1998
 Joconde jusqu'à cent, 1999
 Zindien, 2000
 Encyclopaedia Inutilis, 2002
 Joconde sur votre indulgence, 2002
 Cités de mémoire, 2003
 La Chapelle Sextine, 2005
 Esthétique de l’Oulipo, 2006
 Je m’attache très facilement, 2007
 Les Opossums célèbres, 2007
 Assez parlé d’amour, 2009
 L’Herbier des villes 2010
 Eléctrico W, 2011
 Contes liquides, 2013
 Demande au muet, 2014
 Moi et François Mitterrand, 2016
 Toutes les familles heureuses, 2017
 L’anomalie, 2020

Примечания 

Лауреаты Гонкуровской премии
Журналисты Франции
Писатели Франции XXI века
Писатели Франции XI века
Литературные критики Франции